Skalden ist der Familienname folgender Personen:
 Kurt Skalden (1895–1975), deutscher Regisseur und Schauspieler
 Norbert Skalden (1936–1981), deutscher Schauspieler

Skalden ist der Name folgender Studentenverbindungen:
 Universitätssängerschaft Skalden zu Innsbruck

Siehe auch:
 Skalde, höfische Dichter im mittelalterlichen Skandinavien, vorwiegend in Norwegen
 Skaldowie (Die Skalden), polnische Rockmusikgruppe